La Beta Ethniki 1969-1970 è stata la 11ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1970-1971
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1970-1971

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1970-1971
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1970-1971

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1970-1971
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1970-1971

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1969
Calcio nel 1970